Анкей:

В древнегреческой мифологии:
 Анкей (сын Ликурга) — царь Тегеи.
 Анкей (сын Посейдона) — царь Самоса.

Другое 
 (26057) Анкей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.
 «Анкей» — российская компания.